Walter von Brienne ist der Name folgender Personen:

* Walter I. (Brienne) († 1089), Graf von Brienne
 Walter II. (Brienne) († 1161), Graf von Brienne
 Walter III. (Brienne) († 1205), Graf von Brienne, Fürst von Tarent und Lecce
 Walter IV. (Brienne) (1205–1246), Graf von Brienne, Graf von Jaffa
 Walter V. (Brienne) (~1275–1311), Graf von Brienne, Herzog von Athen
 Walter VI. (Brienne) (~1304–1356), Graf von Brienne, Herzog von Argos und Nauplia, Connétable von Frankreich
 Walter VII. (Brienne) († 1381), Graf von Brienne